Curitibas storstadsområde sammanför 29 kommuner i delstaten Paraná och är den åttonde i Brasilien i antalet invånare.

Kommuner

Referenser 

Curitiba
Storstadsområden i Brasilien